Канпур:

 Канпур — город в индийском штате Уттар-Прадеш.
 Канпур — округ в индийском штате Уттар-Прадеш.